Одри Флёро (; род. 6 июля 1977) — французская актриса кино и телевидения.

Биография 
Родилась 6 июля 1977 года, сниматься в кино начала в 1997 году. Поначалу Одри работала на телевидении, снималась в телесериалах и ТВ-фильмах («Уголовная полиция», «А теперь серьезно», «Так поступают настоящие женщины», «Холодно как летом», Шестерёнки). Затем актриса снялась в короткометражном фильме, решив переквалифицироваться в актрисы кинематографа. На счету Флёро роли в таких фильмах, как «Нежность», «Полночь в Париже», «1+1», «Женщины с 6-го этажа», «Святая Виктория», «Два мира», «Простая история любви» и множестве телефильмов.

Фильмография 
Актриса

Примечания

Ссылки